Jang Chao je čínské jméno vícera osob:

 Jang Chao (suejský princ) († 618, ) – čínský princ a krátce císař v během rozpadu říše Suej
 Jang Chao (mingský státník) († 1629, ) – čínský politik a vojevůdce v říši Ming
 Jang Chao (volejbalistka) (* 1980, ) – čínská sportovkyně, volejbalistka